

Geografia
 San Nicolás Tolentino – municipalità dello stato di San Luis Potosí, nel Messico
 Tolentino – comune italiano della provincia di Macerata, nelle Marche

Persone
 Angelo da Tolentino (XIII secolo) – francescano e missionario italiano
 Antonio Tolentino (1978) – militare italiano, medaglia d'oro al valor civile
 Arturo Tolentino (1910-2004) – politico filippino
 Catervo di Tolentino (...–IV secolo) – prefetto del pretorio romano
 Cristoforo da Tolentino, propr. Cristoforo Mauruzi (...–1462) – nobile e condottiero italiano
 Elías Tolentino (1942-2017)– cestista filippino
 Francesco da Tolentino (floruit 1495-1535 circa) – pittore italiano
 Francis Tolentino (1960) – politico filippino
 Giovanni da Tolentino, propr. Giovanni Mauruzi (...–1470) – nobile e condottiero italiano
 Jia Tolentino (1988) – giornalista e saggista canadese naturalizzata statunitense di origini filippine
 José Tolentino de Mendonça (1965) – cardinale, arcivescovo cattolico e teologo portoghese
 Mariano Tolentino, detto Nano (1928-1998) – cestista filippino
 Maestro di Tolentino (...–XIV secolo) – pittore italiano
 Nicola da Tolentino, al secolo Nicola di Compagnone (1245-1305) – religioso italiano e santo dalla Chiesa cattolica
 Nicolau Tolentino de Almeida (1748-1811) – scrittore portoghese
 Riccardo Tolentino (...–...) – regista e attore italiano
 Tommaso da Tolentino (1260 circa-1321) – sacerdote missionario italiano dell'Ordine dei frati minori